Анимские языки — подгруппа трансновогвинейской семьи, языки которой распространены в низинных регионах южной части острова Новая Гвинея. Тимоти Ашер и Эдгар Сатер выделили её в 2015 году по двум основным признакам: четырём родам у прилагательных и двум реконструируемым указательным местоимениям. В состав семьи входит 13—17 языков.

История изучения 
По большинству анимских языков очень мало данных. Первое упоминание анимских языков относится к 1907 году: тогда  упомянул мариндский и макаямский языки; после выхода короткого списка слов   Рэй занялся сравнением этих языков и пришёл к выводу, что они генетически родственны. В 1918—1926 годах вышло несколько научных работ по языкам боази и зимакани.

В 1950-х годах  указал, что языки , северо-западный диалект мариндского и , по его мнению, родственны, но не привёл доказательств.  объединил якай-варкай, мариндские языки, боази и  в единую мариндскую семью, причём по его расчётам мариндские и якай-варай находятся ближе друг к другу, чем к боази и маякамским. Макаямские языки наименее изучены из всех анимских, по состоянию на 2015 год не опубликовано ни одного грамматического описания. Ашер и Сатер считают гирибам диалектом макаяма, основываясь на крайней схожести доступных списков слов, а также отсутствии звонких взрывных согласных. Вымерший  иногда относят к макаямским, однако Ашер и Сатер отвергают это предложение, исключая его и из анимской подгруппы, хотя Поли и Хаммарстрём считают это ошибкой.

Ворхуве первым счёл, что в мариндскую семью входят также , составляющие диалектную цепь: ипико, ,  и язык хоя-хоя: все они выражают мужской род обозначаемого через суффикс с гласным переднего ряда, а женский — заднего ряда. Помимо анимских, эта же особенность характерна для , однако по замечанию Ашера и Сатера, она не может быть унаследована от ближайшего общего предка, так как не проявляется в более близкородственных окским языках. Также Ашер и Сатер отвергают плоскую классификацию , поскольку для неё не приведено доказательств. Гринберг отнёс языки внутреннего залива в  ветвь, что Ашер и Сатер считают ошибкой. Первые исследования языков внутреннего залива вышли в 1920-х годах, причём в 1973 году к ним был причислен , который Ашер и Сатер также исключают из этой ветви.

Исследование , Рут Сингер и Майкла Данна, в рамках которого к австралийским, папуасским и австронезийским языкам были применены биологические статистические методы, однако по его результатам мариндские языки оказались сгруппированы с языками южного побережья острова, не относящимся к трансновогвинейской семье. Другой подход с автоматизированной классификацией папуасских языков использовал Уичмен, однако его результаты также во многом ошибочны.

До Ашера и Сатера анимские языки никогда не классифицировали вместе, что они сами объясняют географической раздробленностью входящих в неё языков. На индонезийской части острова зафиксированы языки варкай-бипим, носители которых проживают в районе дельты реки Джулиана, якай — в нижнем течении реки Мапи, мариндские языки занимают низины южнее реки Дигул. Остальные языки подгруппы находятся на территории Папуа — Новой Гвинеи: куни-боази располагается в саговых болотах между реками Флай и Стрикленд, на юге к ним прилегает ареал зимакани, однако с маякамскими языками, на которых говорят в дельте реки Флай, их разделяет больше 100 км; языки внутреннего залива лежат дальше на северо-восток, вдоль берега.

Внутренняя классификация 
Приведён по статье Ашера и Сатера 2015 года.
 Маринд-якай
 -варкай
 Варкай-бипим
 Якай
 Маринд
 Северо-западный диалект мариндского, биан-маринд, бовен-маринд
 Мариндские, тугери
 диалект атих
 западный диалект
 диалект кумбе
 восточный диалект
 Боази, языки озера Марри
 Куни-
 северный диалект боази
 южный диалект боази
 диалект куни
 
 диалект бегуа
 диалект зимакани
 
 Вере, киунум, арама
 Маякамский язык
 диалект маякам
 диалект гирибам
 Битур, мутум
 Бараму, тирио
 
 Западные
 , тао-суамато
 Махиги (вымер)
 Хоя-хоя
 , фоя-фоя
 Бибиса
 Ипико
 диалект эва
 диалект ибиго

Типологическая характеристика

Морфология 
Ашер и Сатер реконструируют систему местоименных префиксов, согласующуюся с реконструкцией свободных местоимений Росса за исключением формы 3 лица множественного числа:

Примечания

Литература 
 
 
 

Папуасские языки
Трансновогвинейские языки
Языки Индонезии
Языки Папуа — Новой Гвинеи